Der Chevrolet Kalos (interne Typbezeichnung T200) ist ein Personenkraftwagen des koreanischen Automobilherstellers GM Daewoo (Chevrolet). Er wird der Kleinwagen-Klasse zugerechnet.

Modellgeschichte 

Im Jahr 2000 wurde erstmals ein Konzeptfahrzeug auf der Mondial de l’Automobile präsentiert, das die Bezeichnung Kalos trug und dem Serienfahrzeug ähnelte. Das Serienmodell wurde 2002 auf dem Genfer Auto-Salon eingeführt.

Der Kalos wurde von September 2002 bis Februar 2005 zunächst von Daewoo angeboten. Der Name Kalos ist griechischen Ursprungs und bedeutet so viel wie „Der Schöne“.

In den USA hießen die Schrägheck- und Stufenheckmodelle ab 2004 „Chevrolet Aveo“. 

Ab Frühjahr 2005 wurde in Deutschland auch die bislang anderen Märkten vorbehaltene Stufenheckversion verkauft, deren Vertrieb aber nach kurzer Zeit mangels Nachfrage wieder eingestellt wurde. Zusätzlich wurde im Jahr 2005 der durch den Schweizer Kompressorspezialisten Delta-Motor auf 96 kW leistungsgesteigerte Kalos Sprint offiziell angeboten.

Nach der Umbenennung aller Daewoo-Modelle zum Markennamen Chevrolet wurde der Daewoo Kalos im Februar 2005 zum Chevrolet Kalos.

Mitte 2006 wurde eine neue Stufenhecklimousine eingeführt. Diese wurde in Deutschland unter dem Namen Chevrolet Aveo als eigenständiges Modell und nicht als „Kalos“-Variante vermarktet. Ab 2008 hießen dann alle Modelle Aveo. Wie vorher kann man das Stufenheckmodell von den amerikanischen Versionen nicht unterscheiden.

Im Herbst 2007 mit formaler Präsentation auf der IAA wurde das Fahrzeug einem umfangreichen Facelift unterzogen, das ab Anfang 2008 wie das kompakte Stufenheckmodell ebenfalls als Chevrolet Aveo angeboten wurde.

Im Frühjahr 2011 endete die Produktion.

Fahrzeugcharakteristik 
Das Fahrzeug wurde mit zwei unterschiedlichen Vierzylindermotoren als 1,2 mit 53 kW und als 1,4 mit 69 kW angeboten – wobei sich diese Bezeichnungen auf den Hubraum in Litern beziehen. Als Ausstattungsvarianten gibt es LX- und SX-Modelle.

Der vom italienischen Designer Giorgio Giugiaro gestaltete Kalos war als Drei- und Fünftürer erhältlich.
Der Kofferraum des Kalos fasst 220 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitzlehnen auf 980 Liter erweitern. Die Stufenheckvariante fasst 375 Liter.

Fahrzeugvarianten für gasförmige Kraftstoffe 
Chevrolet bot den Kalos ab Werk mit einer Autogasanlage an. Der Gastank wurde anstelle des Reserverades in der Reserveradmulde mit einem Fassungsvermögen von 47 Liter LPG (Liquified Petroleum Gas = Flüssiggas) verbaut. Die Reichweite des Fahrzeugs erweiterte sich somit um bis zu 500 km.

Außerhalb Europas 
Das Fahrzeug gab es auch als Daewoo Gentra und Holden Barina in Australien. In den USA wurde er als Pontiac G3 und in Kanada als Pontiac Wave verkauft. In Kanada wurde er zudem als Suzuki Swift+ angeboten. Auch diese Modelle erhielten Ende 2007 ein Facelift.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2002 und 2014 sind in Deutschland insgesamt 56.940 Kalos und Aveo neu zugelassen worden. Das Kraftfahrt-Bundesamt weist die Zahlen für beide Modelle nur gemeinsam aus.

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 

GM Daewoo
Kleinwagen
Limousine
Kombilimousine